Волчо́ () — топоним в Белоруссии:

 Волчо — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Волчо — озеро в Ушачском районе Витебской области.